Romao peut désigner :
 Alaixys Romao (1984-), footballeur franco-togolais ;
 José Romão (1954-), entraineur portugais de football ;
 Luis Augusto Osorio Romao (1983-), footballeur brésilien ;
 Valério Romão (1974-), auteur portugais.

Voir aussi